Die Liste der Außenminister 2005 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2005 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Literatur 
 Der Fischer Weltalmanach 2006. Fischer, Frankfurt am Main, September 2005, ISBN 3-596-72006-0.
 Der Fischer Weltalmanach 2007. Fischer, Frankfurt am Main, September 2006, ISBN 978-3-596-72007-1.

Weblinks 
 www.rulers.org

2005
Außenminister